Петропа́вловский мост — названия мостов.
 Петропавловский мост — мост через Шексну в Вологодской области.
 Петропавловский мост — мост через Карповку в Санкт-Петербурге.
 Петропавловский мост — мост через Днепр в Смоленске.